Unkenmühle heißen Mühlen am Unkenbach im Landkreis Schweinfurt, Bayern:

 Unkenmühle (Schwebheim), Siedlungsplatz vor Schwebheim
 Unkenmühle (Sulzheim), Einöde nach Sulzheim